manx nyelv
 manx nép
Lásd még
 Man-sziget